Falkenthal ist der Name folgender Orte:
 Falkenthal, ein Ortsteil der Gemeinde Löwenberger Land im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Drzesz (ehemals Falkenthal im Landkreis Königsberg (Neumark), Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe Trzcińsko-Zdrój
 Name? (ehemals Falkenthal im Landkreis Wirsitz, Reichsgau Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen, Polen; siehe Trzcińsko-Zdrój

Falkenthal steht für:
 Dorfkirche Falkenthal, eine evangelische Kirche im Ortsteil Falkentheil, Gemeinde Löwenberger Land

Falkenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Falkenthal (1858–1911), Kaiserlicher Kommissar in der ehemaligen deutschen Kolonie Togoland
 Heinz Schulz-Falkenthal (1922–2010), deutscher Althistoriker